Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Томь», который в разные годы носил название «Буревестник» (1957), «Томич» (1958, 1961—1963), «Сибэлектромотор» (1959—1960), «Торпедо» (1964—1967, 1974—1978), «Томлес» (1968—1973), «Манометр» (1979—1987), с 1957 года по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех участиях клуба в официальных турнирах.

По состоянию на конец июль 2022 года томский клуб провёл 65 сезонов в чемпионатах СССР и России. Наивысшими достижениями «Томи» за это время являются 8-е место в чемпионатах России 2006 и 2010, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.

Описание сезонов

СССР (1957—1991)

Россия (1992—)

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Томь»
 Статистика на сайте wildstat.ru: советский период; российский период.

Сезоны
 
Томь